Puchar Luksemburga w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 (fr. Loterie Nationale Coupe de Luxembourg 2011/2012) - 47. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Luksemburga odbywających się od 1966 roku. Zainaugurowane zostały 22 października 2011 roku i trwały do 4 marca 2012 roku. Brały w nich udział kluby z Novotel-Ligue, Division 1 i Division 2.

Rozgrywki składały się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Puchar Luksemburga zdobył klub .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Puchar Luksemburga w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w Luksemburgu
2012 w Luksemburgu